Шумський район Тернопільської області

Шумський ()  — українське прізвище. Відомі носії:
 Шумський Вадим Пилипович (* 1937) — український, радянський вчений-хімік, доктор хімічних наук.
 Шумський Володимир (1922—2015) — український журналіст, видавець, громадський діяч в Австралії.
 Шумський Дмитро (* 1998) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шумський Дмитро Петрович (* 1988) — білоруський хокеїст, захисник.
 Шумський Костянтин Мефодійович (1908—1991) — Герой Радянського Союзу.
 Шумський Олександр Олексійович (* 1938) — Герой Соціалістичної Праці.
 Шумський Олександр Якович (1890—1946) — український політичний діяч.
 Шумський Олексій Денисович (1915—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Шумський Петро Олександрович (1915—1988) — радянський гляціолог, доктор географічних наук.
 Шумський Святослав Романович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Шумський Сергій Васильович (1820—1878) — російський актор.
 Шумський Юрій Васильович (1887—1954) — український актор.

Примітки